Alou Bagayoko – calciatore maliano
 Fatoumata Bagayoko – ex cestista maliana
 Mamadou Bagayoko – ex calciatore maliano
 Mamadou Bagayoko – calciatore ivoriano